

Entreprise 
Rieder est une maison d'édition française (1913-1939)

Patronyme 

 Amédée Rieder (1807-1880), industriel papetier et philanthrope alsacien ;
 Joseph Rieder (1868-1932), maire de Kaysersberg et député français ;
 Arnold Rieder (1976-), skieur alpin italien ;
 Christina Rieder (1993-), biathlète autrichienne ;
 Dylan Rieder (1988-2016), skateur professionnel et mannequin américain ;
 Fabian Rieder (2002-), footballeur suisse ;
 Ivan Rieder (1976-), spécialiste suisse du combiné nordique ;
 Josef Rieder (1932-2019), skieur alpin autrichien ;
 Marcel Rieder (1862-1942), peintre français ;
 Roger Rieder (1975-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Tobias Rieder (1993-), joueur de hockey sur glace allemand

Toponyme 

 Rieder, ville allemande de Saxe-Anhalt.

Divers 
 Fusil automatique Rieder est un fusil-mitrailleur sud-africain (2ème guerre mondiale)